Köbl steht für:

 Köbl (Prutting), Ortsteil der Gemeinde Prutting, Landkreis Rosenheim, Bayern

Köbl ist der Familienname folgender Personen:

 Ursula Köbl (* 1941), deutsche Juristin